Brive est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponymie 
 Brive-la-Gaillarde, commune française et sous-préfecture de la Corrèze
24 heures de Brive, épreuve de course à pied sur route appartenant à la famille de l'ultrafond.
 Brive-Castel, ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, rattachée à Comberouger en 1813.

Hydronymie 

 La Brive, rivière française du département de l'Ain et un affluent droit du Rhône.

Patronyme 
 Jules Pierre Baldensperger dit Pierre Brive (1911-1965), homme de radio français.

Voir aussi

Notes et références